Larrain est un nom d'origine basque qui signifie « aire (agricole) ».

Selon Julio Caro Baroja, Larrain à la même origine étymologique que Larraun ou Larrano, avec la présence du suffixe -ain. Larrain est un terme omniprésent dans les noms de Navarre.

Dans des archives, on trouve Larrain sous la graphie Larrayn (1316, 468 CDI).

Patronyme 

 Gilles Larrain, né en 1938, d'abord artiste-peintre, puis pionnier de l'art cinétique et photographe ;  
 José Larraín (1917-), cavalier chilien de dressage ;
 Juan Fresno Larrain (1914-2004), évêque chilien, créé cardinal par le pape Jean-Paul II lors du consistoire du  ;
 Pablo Larraín, né en 1976 à Santiago, réalisateur de cinéma chilien ;
 Ricardo Larraín (1957-2016), réalisateur de cinéma chilien ;
 Sergio Larrain, né en 1931 à Santiago et mort le  à Ovalle, photographe et photojournaliste chilien.

Toponyme 

 Larrain est un hameau abandonné dans la commune de Adiós en Navarre.

Divers 
 Le larrain est une danse basque.

Voir aussi 
 Larraun, commune de Navarre ;  
 Larrun ou La Rhune, mont au Pays basque français ;  
 Laruns, commune du Béarn ;  
 Berrogain-Laruns, commune du au Pays basque français.

Notes et références 

Toponymie basque